Los juegos del hambre (en inglés: The Hunger Games) es una serie de tres novelas para jóvenes escrita por Suzanne Collins.

Novelas 
 Trilogía de Los juegos del hambre:
 Los juegos del hambre (2008), 1ª novela de la trilogía.
 En llamas (2009), 2ª novela de la trilogía.
 Sinsajo (2010), 3ª novela de la trilogía.

 Universo de Los juegos del hambre, los juegos que tienen lugar en las novelas.
 Personajes de Los juegos del hambre, los personajes que aparecen en las novelas.

Películas 
 Películas de Los juegos del hambre, una tetralogía:
 Los juegos del hambre (2012), 1ª película de la serie cinematográfica.
 Los juegos del hambre: en llamas (2013), 2º película de la serie cinematográfica.
 Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 1 (2014), 3º película de la serie cinematográfica.
 Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 2 (2015), 4º película de la serie cinematográfica.

Bandas sonoras de las películas 
 The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond (2012), banda sonora de la 1ª película.
 The Hunger Games: Catching Fire (2013), banda sonora de la 2ª película.
 The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014), banda sonora de la 3ª película.
 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015), banda sonora de la 4ª película.

Videojuegos 
 Los juegos del hambre, juego multijugador de Minecraft.